Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 .
 Canada
.
 France
  de chasseurs alpins,
  médical,
  de marche de tirailleurs marocains,
  de mitrailleurs motorisés,
  des services,
  de tirailleurs algériens,
  de tirailleurs sénégalais,
  de transmissions.

Homonymie d'unités militaires